Азиатский клубный чемпионат 1986 года — шестой розыгрыш главного клубного турнира Азии. Финальный раунд соревнования прошёл в декабре 1986 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Впервые трофей завоевал представитель Японии — 
«Фурукава Электрик».

Результаты

Первый раунд

Группа 1 
 Полис — квалифицирован в следующий раунд без игры.

Группа 2

Группа 3 
Матчи состоялись в Бахрейне в рамках Кубка Персидского Залива. В турнире участвовали  Аль-Хиляль,  Аль-Араби,  Дофар,  Аль-Араби,  Аль-Васл.
 Аль-Хиляль и  Аль-Араби квалифицировались в следующий раунд.

Группа 4

Группа 5 

|}
Оба матча состоялись в Куала-Лумпуре.

Группа 6 
Матчи состоялись в Брунее. В турнире участвовали  Тига Берлиан,  Филиппин Эйр Форс,  Даэра.
 Тига Берлиан квалифицировался в следующий раунд.

Группа 7 

|}

Группа 8 

 Хап Куан и  Саут Чайна квалифицировались в следующий раунд.

Второй раунд

Группа А 

Матчи проходили в Багдаде.

Группа В 

Матчи проходили в Саудовской Аравии. «Малаван» отказался от участия.

Группа С 

Матчи проходили в Гонконге.

Группа D 

Матчи проходили в Куала-Лумпуре.

Финальный турнир

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF.com

1986
Футбол в Азии в 1986 году
Футбол в Азии в 1987 году